Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

410e régiment d'artillerie
410e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires